Anatole är ett släkte av fjärilar. Anatole ingår i familjen Riodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Äkta dagfjärilar
Anatole